Gerson, Gérson, kan syfta på:
 Gerson (fotbollsspelare född 1997) (1997–), en brasiliansk fotbollsspelare
 Efternamn
 Jean Gerson, fransk teolog
 Lars Krogh Gerson (född 1990), norsk-luxemburgisk fotbollsspelare
 Max Gerson, tysk läkare
 Wojciech Gerson, polsk målare

Gérson 
 Gérson, brasiliansk fotbollsspelare

Tyska efternamn
Judiska efternamn
Sonnamn